Скифия:

 Скифия — в представлении античной географии область расселения группы народов, объединённых под названием скифов.
 «Скифия» — скорый фирменный поезд, приписан к Одесской железной дороге.
 «Скифия» — петербургское книжное издательство, основанное в 1999 году.